Radní je člen kolektivního orgánu zvaného rada. Podle typu rady může být do funkce volen či jmenován. Může to být například: 
 člen obecní rady (rady města, rady městyse) 
 člen rady městského obvodu nebo rady městské části
 člen rady kraje
 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 člen dozorčí rady

Externí odkazy